7-й Чемпионат Европы по футболу среди женщин или «Евро-1997» прошёл в Норвегии и Швеции с 29 июня по 12 июля 1997 года на стадионах: Nobelstadion (Карлскуга), Tingvalla IP (Карлстад), Melløs Stadion (Мосс), Оросен (Лиллестрём), Уллевол (Осло). Чемпионский титул завоевала сборная Германии (во второй раз подряд и 4-й в целом), обыгравшая в финале сборную Италии со счётом 2-0.

Формат 
В 1997 году произошли изменения в формате турнира, был введён заключительный этап для восьми (а не четырёх, как раньше) команд, разделённых на две группы по четыре. Победитель и второе место в группе проходили в полуфинал, а победители полуфиналов встречались в финале.

Группа А

Группа B

Квалификация 
 См.: Чемпионат Европы по футболу среди женщин 1997 (отборочный турнир)

Результаты

Группа А

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Бомбардиры 
4 гола
  Каролина Мораче
  Marianne Pettersen
  Angélique Rouhas

3 гола
  Ángeles Parejo

2 гола
  Биргит Принц

1 гол

  Lene Terp
  Merete Pedersen
  Maren Meinert
  Monika Meyer
  Sandra Minnert
  Bettina Wiegmann

  Antonella Carta
  Silvia Fiorini
  Patrizia Panico
  Heidi Støre
  Malin Andersson
  Kristin Jonsson

  Ханна Юнгберг
  Anna Pohjanen
  Victoria Sandell Svensson
  Ирина Григорьева
  Лариса Савина

Автогол
  Corinne Diacre (в матче против Швеции)

Примечания

Ссылки 
 Women’s Euro 1997 Результаты — UEFA Official Page
 Результаты на RSSSF
 Italy Women International Результаты на RSSSF
 SVT’s open archive 

Чемпионаты Европы по футболу среди женщин
1997 год в женском футболе
Июнь 1997 года
Июль 1997 года
Спорт в Швеции в 1997 году
Спорт в Норвегии в 1997 году
Международные спортивные соревнования в Осло
Международные спортивные соревнования в Карлстаде
Международные соревнования по футболу в Швеции
Международные соревнования по футболу в Норвегии
Футбол
Чемпионаты Европы в Швеции